Das Tennis-Herreneinzel der Olympischen Sommerspiele 1992 wurde vom 28. Juli bis 8. August im  Centro Municipal de Tenis Vall d’Hebron ausgetragen.

Das Finale bestritten Marc Rosset und Jordi Arrese, welches Rosset knapp in fünf Sätzen gewann. Die Bronzemedaille erhielten Andrei Tscherkassow und Goran Ivanišević, da kein Spiel um Platz 3 im Tenniswettbewerb vorgesehen war.

Setzliste

Hauptrunde

Zeichenerklärung

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)

Tennis-Herreneinzel
1992
Tennisturnier in Barcelona
Tennisturnier 1992